Pizzolano – frazione del comune italiano di Fisciano
 Cascina Pizzolano – località nel comune italiano di Somaglia